

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bernw“ beginnt.

Bernw 



Bernwa 
 Bernward († 995), Bischof von Würzburg (990–995)
 Bernward von Hildesheim († 1022), Bischof von Hildesheim, Heiliger

Bernwi 
 Bernwig, Abt des Benediktinerklosters St. Gallen